Dans le monde, plusieurs cathédrales catholiques sont nommées cathédrale Notre-Dame-de-Lourdes en l'honneur de Notre-Dame de Lourdes :

En Afrique 
 la cathédrale Notre-Dame-de-Lourdes de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso ;
 
 la cathédrale Notre-Dame-de-Lourdes de Machakos au Kenya ;
 la cathédrale Notre-Dame-de-Lourdes de Mahagi en République démocratique du Congo ;
 la  de Maradi au Niger ;
 la cathédrale Notre-Dame-de-Lourdes de Mongu en Zambie ;
 la cathédrale Notre-Dame-de-Lourdes de San au Mali ;
 la cathédrale Notre-Dame-de-Lourdes  de Sikasso au Mali également ;
 la cathédrale Notre-Dame-de-Lourdes de Yendi au Ghana.

En Amérique 
 la cathédrale Notre-Dame-de-Lourdes de Canela au Brésil ;
 la cathédrale Notre-Dame-de-Lourdes de Florencia en Colombie ;
 la  de Spokane aux États-Unis.

En Asie 
 la cathédrale Notre-Dame-de-Lourdes de Daegu en Corée du Sud ;
 la cathédrale Notre-Dame-de-Lourdes de Kurnool en Inde ;
 la  de Nakhon Ratchasima (Khorat) en Thaïlande ;
 la cathédrale métropolitaine Notre-Dame-de-Lourdes  de Thrissur en Inde.

Voir aussi 
 
 
 
 

Notre-Dame Lourdes
~